Стожок:
 Стожок () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.
 Стожок — гора и горнолыжный курорт в Свердловской области.
 Стожки (дворянский род)